Петър Николов Манев е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1898 година в град Охрид. Син е на охридския аптекар Николаки Манев и Луиза Пърличева, дъщеря на Григор Пърличев, учила в Солунската българска девическа гимназия. След смъртта на баща му в 1917 година и загубата на Първата световна война от България, Луиза Манева се премества със сина си в София, където умира в 1919 година. Петър Манев учи лесновъдство във Виена, където влиза в македонски революционни среди. На 27 февруари 1929 година заедно с Крум Николов и Никола Коларов от името на Секретариата на Съюза на македонските студентски дружества зад граница изпращат писмо до генералния секретар на Обществото на народите Ерик Дръмънд с молба за разглеждане на малцинствения въпрос в Македония на предстоящото заседание на организацията. Прекъсва следването си и се завръща в България, за да оглави младежката организация на ВМРО. Работи дълги години в Софийската община. Манев е обект на серия опити за покушение от страна на михайловисткото движение на ВМРО. Става дъновист.

Умира в 1963 година.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени в Охрид
Дейци на ВМРО
Български общественици от Македония
Починали в София
Петър Манев
Български имигранти от Македония в София
Дейци на СММО